Keseroglu oder Keseroğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Keseroğlu (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Michael Keseroglu (* 1987), deutscher Schauspieler